Mogtédo peut désigner :
 Mogtédo, la ville et le chef lieu du département de Mogtédo au Burkina Faso
 Le département de Mogtédo (dont Mogtédo est le chef-lieu) dans la province du Ganzourgou de la région Plateau-Central au Burkina Faso.
 Mogtédo-V1, la localité située dans le département de Mogtédo
 Mogtédo-V2, la localité située dans le département de Mogtédo
 Mogtédo-V3, la localité située dans le département de Mogtédo
 Mogtédo-V4, la localité située dans le département de Mogtédo
 Mogtédo-V5, la localité située dans le département de Mogtédo
 Mogtédo-V6, la localité située dans le département de Mogtédo
 Mogtédo, la commune rurale située dans le département de Koubri au Burkina Faso

Homonymie de localités